Спасение на водах — комплекс мер и мероприятий, а также ответственных за это лиц, для спасения утопающих (в результате кораблекрушения и пр.).

 Спасатель на воде

техника и оборудование:
 Спасательный круг
 Спасательный жилет
 Спасательная шлюпка
 Спасательная капсула
 Спасательное судно

См. также 
 Медаль «За спасение утопающих»
 Медаль «За спасение утопавших»
 Медаль «За спасение погибавших на море»
 Медаль «За спасение ближних на море»
 Медаль «За спасение утопающих» (ПМР)
 Спасательная медаль